Le Querce ima više značenja:
 Le Querce, Caserta
 Le Querce, Roma
 Le Querce, Siena